GMT:
 Generic Mapping Tools
 Greenwich Mean Time — среднее время по Гринвичу
 Гигантский Магелланов телескоп